Mortlock Island kan syfta på följande platser:

Marshallöarna 

 Mortlock Island (holme i Marshallöarna), Rongrik,

Mikronesiens federerade stater 

 Lukunor Atoll, atoll, Chuuk, 

Robotskapade Mikronesiens federerade staterförgreningar